Гольцев — русская фамилия. Известные носители:
 Гольцев, Анатолий Николаевич (род. 1943) — советский и украинский криобиолог.
 
 Гольцев, Николай Дмитриевич (1897—1942) — советский военачальник, генерал-майор танковых войск.

Гольцева 
 Гольцева, Алла Николаевна (1946—2020) — русский поэт-песенник и автор сказок для детей.

См. также